Василёк:
 Василёк — род травянистых растений семейства астровые, или сложноцветные.

Топоним 
 Василёк — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Василёк — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

Название 
 «Василёк» — советский автоматический миномёт калибра 82 мм.
 «Василёк» — советский рисованный мультфильм.

См. также